Ба́лка До́вгий Яр — урочище на території Канівського району Черкаської області України. Розташоване за 1,5 км на південний захід від села Черниші та за 1,5 км на північний схід від села Пищальники.

Урочище представлене великою балкою, довжиною 2,6 км, яка поросла чагарниками та поодинокими деревами. В південно-східній частині знаходиться ставок, який створений шляхом загачування греблею.

Чернишівська сільська рада
Урочища Канівського району